Острув-Мазовецка () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Острувский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 12 735 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Антонево
 Бель
 Буды-Грудзе
 Дыбки
 Фидуры
 Гуты-Буйно
 Ясеница
 Елене
 Елёнки
 Калиново
 Калиново-Парцеле
 Коморово
 Козики
 Козики-Майдан
 Кусковизна
 Липники
 Нагошевка-Друга
 Нагошевка-Первша
 Нагошево
 Нескуж
 Нова-Грабовница
 Нова-Осухова
 Нове-Любеево
 Палапус-Шляхецки
 Палапус-Влосчаньски
 Подбоже
 Попелярня
 Пульки
 Просеница
 Пшиймы
 Рогузня
 Сельц
 Смолехы
 Стара-Грабовница
 Стара-Осухова
 Старе-Любеево
 Сток
 Суленцин-Колёня
 Угнево
 Виснево
 Закшевек
 Залесе

Соседние гмины 
 Гмина Анджеево
 Гмина Браньщик
 Гмина Брок
 Гмина Червин
 Гмина Длугосёдло
 Гмина Малкиня-Гурна
 Острув-Мазовецка
 Гмина Стары-Люботынь
 Гмина Шумово
 Гмина Вонсево
 Гмина Зарембы-Косцельне

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Мазовецкого воеводства